Манипуляция сознанием:
 Манипуляция сознанием — манипулирование сознанием.
 «Манипуляция сознанием» — книга С. Г. Кара-Мурзы и соответствующая концепция того же автора.

См. также